Зино́вий Льво́вич Ко́ган (6 декабря 1941, Новоалтайск — 1 мая 2020, Москва) — российский религиозный и общественный деятель, раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) по связям с государственными, общественными организациями.

Член Экспертной группы по совершенствованию законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений Экспертного совета Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Биография 
Родился 6 декабря 1941 года в селе Чесноковка  Алтайского края в религиозной еврейской семье. В 1959 году, окончив среднюю школу в городе Днепродзержинске, поступил в Московский инженерно-строительный институт, который окончил в 1964 году.

С 1964 по 1991 год работал инженером-гидротехником в проектно-строительной организации «Гипрорыбпром». Принимал участие в строительстве портовых сооружений в бухте Камышовая (Севастополь), Керчи, Находке и Петропавловске-Камчатском. Одновременно учился на вечернем отделении философского факультета Московского государственного университета имени М. Ломоносова, который окончил в 1971 году.

Участник неофициального религиозного движения среди московских евреев. 12 июня 1967 года, после окончания шестидневной войны в Израиле, в Московской хоральной синагоге он прочел своё стихотворение, посвященное памяти погибших на этой войне. В 1971 году вместе с Зеевом Вагнером и Элиягу Эссасом организовал подпольный кружок по изучению книг Священного Писания (Танаха). В 1972 году опубликовал свои рассказы в журнале «Евреи в СССР», в серии «Библиотека Алия» и в ряде зарубежных альманахов.

Участник международных межконфессиональных конференций.
Муфтий Равиль Гайнутдин в своей резиденции наградил раввина Зиновия Когана медалью «За духовное единение».

Указом Президента РФ от 05.08.2002 N 836 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

16 апреля 2007 награждён Русской Православной Церковью орденом Святого Благоверного князя Даниила Московского 3 степени

Основные этапы деятельности 
1975—1985 гг. — Духовная школа (ешива) Эссаса в Москве
1985 г. — член редколлегии журнала самиздат «Тарбут»
1986—1988 гг. — раввинский семинар Эрл Каплан в Лос-Анджелесе (США)
1989 г. — основал первую в СССР реформистскую общину «Гинейни» (www.gineini-cohen.ru) где опубликованы его рассказы.
1993 г. — избран председателем Российского союза объединений прогрессивного иудаизма (ныне РООПИ)
1996—1997 г. — директор благотворительного фонда «Яд-Эзра»
С 1997 года — председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений России.
С 2001 года — член президиума Российского еврейского конгресса (РЕК).
В октябре 2011 года назначен вице-президентом КЕРООР по связям с государственными, общественными и религиозными организациями.

Награды 
 медаль «За духовное единение» (2012)
 медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
 орден Святого Благоверного князя Даниила Московского III степени.

Семья 

Женат, имеет троих детей.

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в Новоалтайске
Раввины Российской Федерации
Раввины Москвы
Умершие от инсульта